Incisa puede referirse a:

 Incisa, órgano vegetativo y generalmente aplanado de las plantas vasculares.
 Incisa Scapaccino, localidad y comune italiana de la provincia de Asti, región de Piamonte.
 Incisa in Val d'Arno, localidad italiana de la provincia de Florencia, región de Toscana.